Goulouré peut désigner :

Toponymie 
 Goulouré, un village du département et la commune rurale de Kokologo dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso ;
 Goulouré, un village du département et la commune rurale de Nanoro dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso.

Homonymie de localités